Serie A i fotboll 2008/2009 vanns av Inter. Zlatan Ibrahimović blev skyttekung.

Sluttabell 

 – Mästare och kvalificerade till Uefa Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till Uefa Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till kvalet till Uefa Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till Uefa  Europa League 2009/2010.
 – Kvalificerade till kvalet till Uefa Europa League 2009/2010.
 – Nerflyttade till Serie B

Skytteligan 
Källa: corrieredellosport.it 

25 mål
  Zlatan Ibrahimović (Inter)

24 mål
  Marco Di Vaio (Bologna)
  Diego Milito (Genoa)

19 mål
  Alberto Gilardino (Fiorentina)

16 mål
  Kaká (AC Milan)

15 mål
  Alexandre Pato (AC Milan)

14 mål
  Robert Acquafresca (Cagliari)
  Edinson Cavani (Palermo)
  Fabrizio Miccoli (Palermo)
  Francesco Totti (Roma)

13 mål
  Alessandro Del Piero (Juventus)
  Filippo Inzaghi (Milan)
  Adrian Mutu (Fiorentina)
  Sergio Pellissier (Chievo)
  Fabio Quagliarella (Udinese)
  Mauro Zárate (Lazio)

2008 i Italien
2009 i Italien
Fotbollssäsongen 2008/2009
2008/2009